è il cognome più diffuso in Giappone, spesso viene romanizzato in Sato, Satou o Satoh. Questa parola può far riferimento a:

Persone

Satō

Sato
Marino Sato – pilota automobilistico giapponese
Nobusuke Kishi, nato Nobusuke Sato – primo ministro del Giappone
Sabrina Sato – modella brasiliana
Yasuo Sato – astrofilo giapponese

Personaggi immaginari
Ayano Sato – personaggio di High School Girls
Bruce Sato – personaggio del cartone animato M.A.S.K.
Hoshi Sato – personaggio di Star Trek: Enterprise
Katsumi Sato – personaggio minore di YuYu Hakusho
Kouji Satou – personaggio minore di Yu-Gi-Oh! GX
Mako Satou – personaggio di Initial D
Masao Sato – personaggio di Crayon Shin-chan
Masashi Sato – personaggio di To Heart
Mina Sato – personaggio di Doubt!!
Miwako Sato – personaggio di Detective Conan
Natsumi Sato – personaggio minore di Jiraishin a.k.a. Ice Blade
Shigeki Sato – personaggio di Dream Team
Sei Sato – personaggio di Maria-sama ga Miteru
Sato – personaggio di Gundam SEED Destiny
Tatsuhiro Satō – protagonista di Welcome to the N.H.K.
Toru Sato (a.k.a. Bull) – personaggio di Need For Speed: Most Wanted

Altro 
15672 Sato-Norio – asteroide della fascia principale